La palabra Choisy puede hacer referencia a:

Choisy, localidad y comuna francesa;
Auguste Choisy, historiador de la arquitectura francés;
Jacques Denis Choisy, profesor de filosofía, micólogo y botánico suizo;